Andrew ou Andy Robinson sont des nom pouvant faire référence à:

Divertissement
Andrew Robinson (né en 1942), acteur américain
 (né en 1968), artiste et designer américain
Andrew C. Robinson (né en 1970), dessinateur américain de bandes dessinées

Sport
Andy Robinson (né en 1964), joueur et entraîneur anglais de rugby à XV
 (né en 1966), joueur anglais de football
 (né en 1979), joueur anglais de football
 (né en 1981), joueur australien de cricket
 (né en 1988), joueur canadien de water-polo
 (né en 1992), joueur anglais de football

Autre
Andrew Robinson Stoney (1747-1810), aventurier anglo-irlandais
Andrew Ernest Robinson (1893-1964), homme politique canadien en Ontario
 (mort en 1922), constructeur américain de buildings
, loyaliste et brigadier nord-irlandais

Voir aussi

Robinson, Andrew